

Personen
 Marc Broere, Nederlands korfballer.
 Femke-Anna Broere, Nederlandse actrice.
 Cornelis Broere, Nederlandse priester en kunstschilder.
 Rien Broere, Nederlandse schrijver.

Zie ook
 Broer
 Broers

 
Achternaam